Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА 2016/17.
В плей-офф принимают участие 32 клуба: 24 клуба, занявших первые два места в группах на групповом этапе, и 8 клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Участники

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов

1/16 финала 
Первые матчи были сыграны 16 февраля, ответные — 22 и 23 февраля 2017 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи были сыграны 9 марта, ответные — 16 марта 2017 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи были сыграны 13 апреля, ответные — 20 апреля.

|}

1/2 финала 
Первые матчи сыграны 3 мая — 4 мая, ответные — 11 мая.

|}

Финал 

Финальный матч турнира состоялся в Стокгольме 24 мая 2017 года на стадионе «Френдс Арена».

Ссылки 
 UEFA Europa League (Официальный сайт)

Лига Европы УЕФА 2016/2017